Trauernicht ist Familienname von:

 Gert Trauernicht (* 1965), deutscher Industriedesigner
 Gitta Trauernicht (* 1951), deutsche Politikerin (SPD) und Sozialministerin in Schleswig-Holstein und Niedersachsen
 Rolf Trauernicht (1924–2017), deutscher Unternehmer
 Theodor Trauernicht (1896–1970), deutscher Politiker (SRP) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages